Руські міжусобиці — міжусобні війни на території Київської Русі.

Список 
 977—979: Усобиця Святославичів
 1015—1019: Усобиця Володимировичів
 1094—1097: Міжусобна війна на Русі 1094—1097 
 1097—1100: Міжусобна війна на Русі 1097—1100 
 1146—1154‎: Міжусобна війна на Русі 1146—1154‎ 
 1158—1161: Міжусобна війна на Русі 1158—1161 
 1228—1236: Міжусобна війна на Русі 1228—1236‎

Бібліографія 
 Історія України / Упор.: С. Крупчан, Т. Корольова, О. Скопенко, О. Іванюк. — 5-е вид., переробл. і доповн. —К.: ТОВ "КАЗКА", 2010 — 736 с. —іл., табл. — (Серія "Новий довідник"). ISBN 978-966-8055-18-8

Довідники 
 Галушка, А.А. Усобиця Володимировичів 1015—1019  // 

!